Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 16 au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Fang, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Els Callens et Julie Halard.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Pattaya
1998 en Thaïlande
Tennis en novembre 1998